Cermee kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cermee, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Cermee, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar